Wehren ist der Name folgender Orte:

 Wehren (Fritzlar), Stadtteil von Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Wehren (Horn-Bad Meinberg), Stadtteil von Horn-Bad Meinberg, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Wehren (Oesterwurth), Ortsteil der Gemeinde Oesterwurth, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein

Wehren ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Wehren (* 1970), Schulbuchautor
 Hans K. Wehren (1921–1988), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Wehren (1914–1999),  deutscher Politiker

Siehe auch:
 Weeren